Temin ist der Familienname folgender Personen:

 Howard M. Temin (1934–1994), US-amerikanischer Biologe
 Marie Temin (* 1992), französische Tennisspielerin
 Peter Temin (* 1937), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler